Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Petra Langrová e Radka Zrubáková che hanno battuto in finale Sandra Cecchini e Patricia Tarabini 6–0, 6–4.

Teste di serie 

 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (finale)
 Cathy Caverzasio /  Rachel McQuillan (semifinali)

 Iva Budařová /  Silke Meier (semifinali)
 Bettina Fulco /  Florencia Labat (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1990